Хаммерсмит:

 Хаммерсмит — западная часть лондонского округа (боро) Хаммерсмит и Фулхэм.

Станция метро 
 Хаммерсмит — станция Лондонского метро Хаммерсмит-энд-Сити и Кольцевой линии.
 Хаммерсмит — станция Лондонского метро линии Дистрикт и Пикадилли.

См. также 
 Хаммерсмит и Фулем